Марлин има више значења:
 Марлин (Пенсилванија)
 Марлин (Тексас)